Micmac à la casse est un roman de littérature d'enfance et de jeunesse écrit par Henriette Bichonnier. Publié en 1988 dans la collection CLIP du livre de poche jeunesse des éditions Hachette, puis dans la collection Copain 1991.

L'héroïne 
Kiki la Casse

Les personnages 
 Personnages récurrents : Kiki, Roro, Sigismond, Monsieur Anglemard, l'inspecteur Bardinet
Nouveaux personnages :
 
 Régis Papin, le surveillant du collège
 Dédé, remplaçant José comme employé de la casse
 Le sculpteur Masson qui utilise les déchets pour ses constructions d'art.

Le principe 
La casse, lieu mystérieux.
Une étrange voiture noire est garée près du compresseur. On ne sait pas ce qu'elle fait là. Et puis elle disparaît.

L'histoire 
Kiki et Roro, ayant fait des échanges en pleine classe, sont punis par le surveillant Régis Papin, qui se rend à la casse pour discuter de l'affaire avec Monsieur Anglemard. Mais alors que régis se perd au milieu de la ferraille en cherchant le bureau du père de Kiki, une grue soulève sa voiture et la passe au compresseur.
Cependant la voiture noire, (dont le sculpteur Masson avait récupéré le bouchon de radiateur) disparaît. Et les évènements se précipitent : le surveillant est cambriolé. Le sculpteur Masson devient muet comme une carpe. Cette fois, Roro, Sigismond et Kiki collaborent à l'enquête. Il y aura des poursuites effrénées au milieu de la ferraille et une surprise de taille avec la voiture noire qui n'était pas ce qu'elle paraissait être. On découvre un Roro courageux qui n'hésite pas à lancer un de ses patins à roulettes contre des individus armés.

Exploitation pédagogique 
 Les étapes du suspense
 La règle essentielle du roman policier : cacher au lecteur dès le début une chose qu'on ne dévoilera qu'à la fin.
 l'Art brut et le recyclage

Liens internes 
 Littérature d'enfance et de jeunesse
 Liste d'auteurs de littérature de jeunesse
 Éditions pour la littérature d'enfance et de jeunesse : liste

Liens externes 

(collection Copain)

Micmac à la casse